bocianowate – rodzina ptaków z rzędu brodzących
 bocian biały
 bocian czarny
 bocian białoszyi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Bocian – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Bocian – część wsi Brzoza w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Bocian – przysiółek wsi Biadaszki w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Bocian – osada leśna wsi Węglewice w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Bocian – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Bocian – osada wsi Soborzyce w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Bocian – przysiółek osady Wólka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Inne 
 Bocian (nazwisko)
 SZD-9bis Bocian – polski szybowiec szkolno-wyczynowy
 bocian – narzędzie tortur zwane także córką śmieciarza
 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
 Bocian – bohater ze Storm Hawks

Zobacz też 
 Bociany